Дра́гое Ле́кович (; ) — югославский, сербский и черногорский футболист, вратарь, тренер.

Карьера

Клубная 
За свою карьеру играл в клубах «Будучност» и «Могрен», а также за «Црвену звезду», отыграв в ней 17 из 30 матчей национального первенства. Уехал в 1995 году в шотландский «Килмарнок», в составе которого выиграл Кубок Шотландии. Был заигран также в испанских клубах «Спортинг» и «Малага», но сыграл за них суммарно только 12 матчей. В конце карьеры привлекался в состав клуба АЕК с Кипра, ирландского «Дандолка» и австралийского «Перт Глори».

В сборной 
За югославскую сборную до и после распада страны сыграл итого 14 игр: на Олимпийских играх 1988 года отыграл 30 минут группового матча с австралийцами и был заменён на 30-й минуте из-за травмы, а на чемпионатах мира 1990 и 1998 не сыграл ни одного матча.

Тренерская 
С 2011 года был тренером вратарей в «Будучности» и сборной Черногории, но в июне отправился в Катар, где вошёл в тренерский штаб клуба «Аль-Гарафа», возглавляемый его соотечественником Славишей Йокановичем.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Сербии и Черногории
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Будучност» Подгорица
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Могрен»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Дандолк»
Игроки ФК АЕК Ларнака
Игроки ФК «Перт Глори»
Футбольные тренеры Сербии
Футбольные тренеры Черногории